Imperator kan avse:
 Imperator – en romersk titel
 Imperator i Samoderzjets Vserossijski – titel på den ryske tsaren 1721-1918, se tsar
 Romanorum Imperator – den tysk-romerske kejsaren
 Imperator – ledaren av Rosenkors-Orden
 Imperator (svampsläkte) – ett svampsläkte
 S/S Imperator – en lyxångare som togs i drift 1912
 Imperator (musikgrupp) – ett polskt death metal-band
 Imperator: Rome  – ett datorspel av Paradox Interactive